Serviola puede referirse a:
 Clase Serviola, una clase de navío
 Seriola dumerili, una especie de pez, también conocida como pez limón o verderón.
 Serviola (náutica), una pieza de una embarcación.